Січко Валентина Степанівна — бандуристка, заслужений працівник культури України, відмінник освіти України.
 Січко Василь Петрович — член Української Гельсінської групи, лідер Української Християнсько-Демократичної партії.
 Січко Петро Васильович — учасник українського національно-визвольного руху, член Української Гельсінкської групи, громадський діяч.
 Січко Петро Васильович — солдат запасу Збройних сил України, кавалер ордена «За мужність» III ступеня
 Січко Сергій Михайлович — народний вчитель України.

Примітки 

Прізвища